Frederick Joseph Kinsman (1868-1944), universitaire et prélat épiscopalien converti au catholicisme ;
 Brent Kinsman (1997), acteur américain ; 
 Shane Kinsman (1997), acteur américain.

 Kinsman, un village du comté de Grundy dans l'Illinois, aux États-Unis.